Корпус Чристи има више значења:

 Корпус Чристи (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Корпус Чристи (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Корпус Чристи, Корпус (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику